Mouvement de libération nationale peut désigner :

Mouvement de résistance 
 Le Mouvement de libération nationale (1940-41), mouvement de résistance français créé en 1940 ;
 Le Mouvement de libération nationale, mouvement albanais regroupant des groupes de résistance à l'occupant italien et allemand en 1942-1943 ;
 Le Mouvement de libération nationale, mouvement de résistance français créé en 1943 dans l’optique d'unification de la Résistance.

Mouvement politique 
 Le Mouvement de libération nationale, mouvement politique de la République du Dahomey fondé en 1959 ;
 Le Mouvement de libération nationale, mouvement politique russe fondé en 2012.